Анте Јурић се може односити на:

 Анте Јурић (1934—2013), фудбалски голман;
 Анте Јурић (1922—2012), надбискуп;
 Анте Јурић (1973—), фудбалер и тренер;